Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 juni 2018.

Vrouwen 06